Britten-Norman Defender — лёгкий самолёт производства британской авиастроительной компании Britten-Norman. Является модификацией Britten-Norman Islander, специально разработанной для военных нужд.

Разработка 

Первый полёт был совершён в мае 1970, Defender был основан на гражданском самолёте Islander, однако имел несколько большие размеры для того, чтобы нести дополнительные топливные баки, специальное оборудование и вооружение.

Модификации BN2B (с поршневыми двигателями) и BN2T (с турбовинтовыми двигателями) используются военными, береговой охраной, а также полицейскими подразделениями многих стран.

В 2003 британская армия приобрела 4 Defender 4S AL Mk1.

Модификации 
 Defender :
 Maritime Defender :

Тактико-технические характеристики 
На основе модификации BN2T-4S Defender 4000 Multi-Sensor Surveillance Aircraft
 Длина: 12,2 м
 Размах крыла: 16,5 м.
 Высота: 4,3 м.
 Масса пустого: 2 267 кг
 Максимальная взлётная масса: 3 855 кг
 Двигатели: 2× Allison 250-B17F
 Близкие самолёты: Islander, Trislander

Ссылки 
 Defender BN2T-4S полиции Ирана

Самолёты Britten-Norman
Самолёты Великобритании
Военно-транспортные самолёты